Sara, Sarah eller SARA kan syfta på:

 Sara – ett kvinnonamn
 Sara –  en arkeologisk plats i södra Libanon, se Tyros
 Lex Sarah – en svensk lag
 Sarah (sång) – en sång av Mauro Scocco
 SARA –  en statlig svensk hotell- och restaurangkoncern, se Sveriges Allmänna Restaurangaktiebolag

Geografi

Antarktis 

 Sara (ö),

Azerbajdzjan 

 Sara-Ostrov, ort, Länkäran,

Bolivia 

 Provincia Sara, provins, Santa Cruz,

Filippinerna 

 Sara (kommunhuvudort), Västra Visayas, Province of Iloilo, 
 Sara (kommun i Filippinerna, Västra Visayas, Province of Iloilo, lat 11,32, long 123,00),

Frankrike 

 Sare, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Italien 

 Sara (ort), Lombardiet, Provincia di Lecco, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar